Den berberischen Namen Dunasch tragen:

 Dunasch ben Labrat (920–990), jüdischer Dichter und Grammatiker
 Dunasch ibn Tamim (um 890–um 956), jüdischer Gelehrter aus Nordafrika